Павел Фёдорович Хомутов (1856—1919) — российский государственный  деятель, действительный статский советник. Казанский и  Вятский губернатор.

Биография 
Из дворянского рода Хомутовых.

В службе с 1873 года, в  офицерских чинах с 1875 года после окончания Нижегородского кадетского корпуса. С 1877 года участник  Русско-турецкой войны в качестве  младшего офицера 3-го батальона 3-й Гренадерской Артиллерийской бригады. 28 ноября 1877 года в  составе Гренадерского корпуса принимал участие в сражении под Плевной.. С 1880 года в отставке и на гражданской службе.

С 1892 по 1900 годы  председатель Кинешемской земской уездной управы и Кинешемский уездный предводитель дворянства Костромской губернии.

С 1900 года статский советник — Енисейский вице-губернатор. С 1901 года действительный статский советник —  Вятский губернатор. С 1904 года  назначен Казанским губернатором.

Примечания

Литература 
 
 
 Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII — начало XX века).  Издание 2-е, исправленное и дополненное. Издательство МПГУ. — Москва, 2001 г. — С. 358
 «Губернии Российской империи. История и руководители. (1708—1917)». [Под общ.ред.: Б. В. Грызлова] — Москва: Объединенная редакция МВД России, 2003 г. — 535 с.

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Действительные статские советники
Уездные предводители дворянства
Енисейские вице-губернаторы
Вятские губернаторы
Казанские губернаторы